Richard van Palts-Simmern (Simmern, 25 juli 1521 – Ravengiersburg, 13 januari 1598) was een zoon van paltsgraaf Johan II van Palts-Simmern en Beatrix van Baden. Hij volgde zijn kinderloos overleden broer George op in 1569.
Richard trouwde met:
 Juliana van Wied (1545-1575) in 1569
 Emilia van Württemberg (1550-1589) in 1578
 Anna Margaretha van Palts-Veldenz (1571-1621), dochter van paltsgraaf George Johan I van Palts-Veldenz in 1589

Doordat er bij zijn dood geen kinderen meer leefden, viel het gebied Palts-Simmern-Sponheim aan de keurpalts.

Huis Palts-Simmern
Vorst van Palts-Simmern
Palts, R